

Geografia

Austria 
 Bergheim – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Francja 
 Bergheim – miejscowość w Alzacji

Niemcy 
 Bergheim – miasto w Nadrenii Północnej-Westfalii, siedziba powiatu Rhein-Erft
 Bergheim – gmina w Bawarii w powiecie Neuburg-Schrobenhausen
 Bergheim to nazwa dzielnic w miastach i gminach:
 Augsburg (Augsburg-Bergheim)
 Duisburg
 Edertal
 Heidelberg (Heidelberg-Bergheim)
 Kreuzau
 Markdorf
 Mechernich
 Mödingen
 Ortenberg
 Spangenberg
 Steinheim
 Stuttgart (Stuttgart-Bergheim)
 Tannhausen
 Troisdorf (Troisdorf-Bergheim)

Norwegia 
Dawna nazwa miasta 
 Bærum

Stany Zjednoczone 
 Bergheim – miejscowość w Teksasie

Osoby 
 Johan Bergheim – bankier austriacki, współzałożyciel Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim